Maxwell, angol családnév
 Maxwell (1981) brazil labdarúgó
 maxwell, a mágneses fluxus származtatott CGS-egysége

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Maxwell, település Kalifornia államban
 Maxwell, település Indiana államban, Hancock megyében
 Maxwell, település Indiana államban, Morgan megyében
 Maxwell, település Iowa államban
 Maxwell, település Nebraska államban
 Maxwell, település Texas államban
 Maxwell, település Új-Mexikóban államban

hasonló
 Maxwell-egyenletek – James Clerk Maxwell angol fizikus egyenletei
 Maxwell Montes – hegység a Vénuszon